Giovanni Antonio Piani (1678-1760), compositeur et violoniste italien naturalisé français sous le nom de Jean-Antoine Desplanes ;
 Domenico Piani (1802-1870), professeur d'optique et d'astronomie à l'université de Bologne ;
 Orlando Piani (1893-1975), coureur cycliste italien ;
 Dante Piani (1921-2011), footballeur italien ;
 Lorenzo Piani (1944-), acteur italien ;
 Danièle Piani (1951-), auteur de romans policiers ;
 Lorenzo Piani (1955-2016), chanteur italien.

Patronyme italien